Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1996/97 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der LTV/WSV Wuppertal, aus der Staffel Süd ThSV Eisenach in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: LTV/WSV Wuppertal.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: VfL Fredenbeck.

Absteiger in die Regionalligen: HSG Tarp-Wanderup und 1. SV Eberswalde.
Aufsteiger aus den Regionalligen: FSV 1895 Magdeburg, TSV Ellerbek und TV Angermund 09.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: ThSV Eisenach.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TuS Schutterwald.

Absteiger in die Regionalligen: TSG Oßweil, TV Eitra und TV Altenkessel Saarbrücken.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Gensungen-Felsberg und TV 08 Willstätt.

Relegation 
Der TSV Bayer Dormagen musste als Vierzehnter der Handball-Bundesliga 1996/97 in die Relegation, der Gegner wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen gefunden.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen – VfL Bad Schwartau 24:17

Rückspiel:
VfL Bad Schwartau – HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 23:17

Relegation:
Hinspiel:
TSV Bayer Dormagen – HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 24:20

Rückspiel
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen – TSV Bayer Dormagen 14:16

 Der TSV Bayer Dormagen verbleibt damit in der 1. Handball-Bundesliga.

Entscheidungen 

Handballsaison 1996/97
1996